Путеше́ственники:
 «Путешественники» () — канадо-американский телесериал, выходивший на канале Showcase и сервисе Netflix с 2016 по 2018 год.
 «Путешественники», или «Странники», () — пятнадцатый эпизод пятого сезона телесериала «Секретные материалы».

См. также 

 «Поколение Вояджер»
 
 Travelers
 Toy Voyagers